Анду́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-1 Ле-Сегала. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81013.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 85 км северо-восточнее Тулузы, в 17 км к северо-востоку от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 384 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 221 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 161 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 161 активных работали 148 человек (79 мужчин и 69 женщин), безработных было 13 (7 мужчин и 6 женщин). Среди 60 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн